Вячесла́в Щербако́в:
 Щербаков, Вячеслав Николаевич (род. 1940) — подводник, учёный;
 Щербаков, Вячеслав Семёнович (1921—1995) — советский боксёр и тренер по боксу.